Афро — запланована валюта;
 Афро — зачіска;
 Афро Базальделла — італійський художник.